Ernst Günther henviser til:

 Ernst Günther 1. af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (1609–1689) – tysk hertug
 Ernst Günther 2. af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (1863–1921) – tysk hertug
 Ernst Günther (embedsmand) (1850–1927) – svensk diplomat og embedsmand
 Ernst Günther (skuespiller) (1933–1999) – svensk skuespiller
 Ernst Friedrich Günther (1789–1850) – tysk jurist og oversætter